François Besson peut désigner :
 François Besson (1946-2010), judoka français.
 François Besson (1968-), joueur de water-polo  français.